În această listă, veți găsi, cele mai importante minerale ce se exploatează în România.

Note

Vezi și 
 Listă de minerale
 Listă de roci
 Listă de companii miniere din România

Minerale, România
Minerale
 Listă
Resursele naturale ale României
Geologia României